Cascina Conti ima više značenja:
 Cascina Conti, Asti
 Cascina Conti, Pavia